Das Herreneinzel der Australasian Championships 1905 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.

Das Finale gewann Rodney Heath gegen Arthur Curtis. Heath wurde damit der erste Sieger der Australasian Championships.

Hauptrunde

Weblinks 
 Offizieller Draw

Herreneinzel
1905